Сиракузы были древнегреческим городом-государством, расположенным на восточном побережье Сицилии. Город был основан переселенцами из Коринфа в 734 или 733 году до н.э., и был завоёван римлянами в 212 году до н.э., после чего Сиракузы стали резиденцией римского наместника в Сицилии. На протяжении большей части своей истории город оставался независимым, это было обусловлено правопреемством тиранов, только в короткие периоды город Сиракузы находился под демократией, олигархией и под властью Эпира. Большинство тиранов Сиракуз происходили из трёх аристократических родов: Диомениды, Дионисиады, Агафоклиды. Ниже приведён список тиранов Сиракуз, отсортированный по времени их правления. Некоторые правители (Агафокл, Гиерон) носили титул царя.

Тираны Сиракуз

Примечания

Литература 

Списки правителей Древней Греции